Дёгтево — деревня в Невельском районе Псковской области, входящая в состав Ивановской волости, расположена примерно в 8 километрах от административного центра города Невеля. Население — 20 человек в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Невельского района. Ивановская волость

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)